|-
| 146601 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146602 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146603 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146604 - || || 15 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146605 - || || 15 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146606 - || || 14 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 146607 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146608 - || || 11 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146609 - || || 11 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146610 - || || 11 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146611 - || || 11 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146612 - || || 11 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 146613 - || || 13 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 146614 - || || 13 d'octubre de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 146615 - || || 13 d'octubre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 146616 - || || 13 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 146617 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146618 - || || 14 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 146619 - || || 15 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 146620 - || || 15 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 146621 - || || 15 d'octubre de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 146622 - || || 15 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 146623 - || || 8 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 146624 - || || 11 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 146625 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146626 - || || 16 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146627 - || || 23 d'octubre de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 146628 - || || 24 d'octubre de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 146629 - || || 16 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 146630 - || || 18 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146631 - || || 16 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146632 - || || 16 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146633 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146634 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146635 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146636 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146637 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146638 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146639 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146640 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146641 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146642 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146643 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146644 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146645 - || || 20 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146646 - || || 20 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146647 - || || 20 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146648 - || || 20 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146649 - || || 20 d'octubre de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 146650 - || || 18 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 146651 - || || 19 d'octubre de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 146652 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146653 - || || 20 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146654 - || || 20 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146655 - || || 20 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146656 - || || 20 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146657 - || || 22 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146658 - || || 22 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146659 - || || 22 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146660 - || || 20 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146661 - || || 20 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146662 - || || 21 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146663 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146664 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146665 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146666 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146667 - || || 17 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 146668 - || || 19 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146669 - || || 18 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 146670 - || || 18 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 146671 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146672 - || || 19 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 146673 - || || 19 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 146674 - || || 19 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 146675 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146676 - || || 24 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 146677 - || || 24 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146678 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146679 - || || 28 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 146680 - || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146681 - || || 10 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146682 - || || 10 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146683 - || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146684 - || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146685 - || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146686 - || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146687 - || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146688 - || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146689 - || || 10 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146690 - || || 10 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146691 - || || 10 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146692 - || || 11 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146693 - || || 11 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146694 - || || 11 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146695 - || || 11 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146696 - || || 12 de novembre de 2001 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 146697 - || || 11 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146698 - || || 12 de novembre de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 146699 - || || 12 de novembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 146700 - || || 12 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
|}

6